Reaver – personaggio della serie di videogiochi Fable
 Reaver – creature del videogioco Gears of War